La Santa Espina (sardana)
 La Santa Espina (rondalla)
 Santa Espina (relíquia) - relíquies consistents en fragments de la Corona d'espines que portà Jesús a la Passió.